А́ртур Уо́нтнер (; 21 января 1875, Лондон — 10 июля 1960, там же) — британский актёр, наиболее известен в качестве исполнителя роли Шерлока Холмса, в пяти фильмах, снятых с 1931 по 1937 годы.

Общая информация 
В своё время многие критики считали Артура Уонтнера лучшим кино-Холмсом, и предпочитали его интерпретацию образа знаменитого сыщика более агрессивной и энергичной интерпретации Бэзила Ретбоуна:

«Из тех Шерлоков Холмсов, что мы видели и слышали в фильмах в наше время, нет лучшего Холмса, чем Артур Уонтнер… Он, с его добрым лицом и тихой пророческой улыбкой словно сошёл со страниц книг…» — писал Винсент Старретт в «Частной жизни Шерлока Холмса».

Из всех фильмов о Шерлоке Холмсе, с Уонтнером в главной роли, официально утерянным считается «Пропавший Рембрандт» (снят в 1932 году), который был основан на «Приключениях Карла Августа Милвертона».

 Фильмы, которые доступны для просмотра
 «Спящий кардинал» (1931; название для американского проката: «Роковой час Шерлока Холмса») — основан на двух рассказах Артура Конан-Дойля «Пустой дом» и «Последнее дело Холмса».
 «Знак четырёх: величайшее дело Шерлока Холмса» (1932);
 «Триумф Шерлока Холмса» (1935) — по мотивам повести «Долина страха»;
 «Серебряный» (1937; американское название: «Убийство у Баскервилей») — по мотивам одноимённого рассказа.

Частная жизнь 
Сын Артура Уонтнера, сэр Хью Уонтнер, был известным в Британии политическим деятелем и Лорд-мэром Лондона с 1973 по 1974.

Избранная фильмография 
 Веер леди Уиндермир (1916)
 Bonnie Prince Charlie (1923)
 The Diamond Man (1924)
  (1924)
  (1931)
  (1932)
  (1932)
  (1935)
  (1937)
 Жизнь и смерть полковника Блимпа (1943)
  (1953)

Примечания

Литература

Ссылки 

Киноактёры Великобритании